Do soutěže dvouhry juniorů na newyorském grandslamu US Open 2015 nastoupilo šedesát čtyři hráčů. Obhájcem titulu byl Australan Omar Jasika, který na turnaji nestartoval.

Soutěž dvouhry vyhrál nejvýše nasazený 17letý Američan Taylor Fritz, jenž ve finále porazil krajana a turnajovou pětku Tommyho Paula po třísetovém průběhu 6–2, 6–7 a 6–2. Sedmnáctiletý junior tak získal premiérový grandslamový titul.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2015
Juniorský tenis v roce 2015